Tierralta kan syfta på:

Colombia 

 Tierralta (kommun), Córdoba, 
 Tierralta (ort), Córdoba,